Норберт Штулль (, род. 10 декабря 1942) — люксембургский шахматист, гроссмейстер ИКЧФ (2003).

Чемпион Люксембурга 1975, 1976, 1979, 1983, 1989, 1991 гг.

В составе сборной Люксембурга участник тринадцати шахматных олимпиад (1968—1994 гг.; также был 2-м запасным на олимпиаде 1998 г., но не сыграл ни одной партии). В общей сложности сыграл на олимпиадах 141 партию и набрал в них 65½ очков.

Дважды (в 1975 и 1990 гг.) представлял Люксембург в зональных турнирах.

Неоднократно участвовал в чемпионатах мира и Европы среди ветеранов.

Наивысший рейтинг Эло — 2275 (в 1976 г.).

Добился больших успехов в заочных шахматах. Участвовал в соревнованиях по переписке с 1967 г. В 1994 г. стал победителем чемпионата Европы по переписке. В 2005 г. занял призовое место на мемориале Богатырчука. Участвовал в 19-м чемпионате мира (6-е место).

Наивысший рейтинг Эло по результатам заочных соревнований — 2590 (2008 г.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Н. Штулля в базе Chessgames
 Личная карточка Н. Штулля на сайте 365Chess

Шахматисты Люксембурга
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Гроссмейстеры ИКЧФ